7.62 TKIV 85 () — финская снайперская винтовка со скользящим затвором, созданная путём переделки винтовки Мосина. Состоит на вооружении Сил обороны Финляндии.

7.62 TKIV 85 основан на винтовке Мосина с использованием тех же (в некоторых случаях старинных) ствольных коробок . Финская армия производила такие винтовки с момента независимости Финляндии Винтовки Мосинас продольно-скользящим затвором были модифицированы в 1984 году компанией Valmet, которая также изготовила новые стволы для этих винтовок. Винтовки были собраны в 1984–1985 годах силами обороны Финляндии  в городе Куопио, Финляндия.

Хотя снайперская винтовка 7,62 TKIV 85 была значительно модифицирована по сравнению со стандартной винтовкой Мосина, использование старых ствольных коробок в этих винтовках делает их, возможно, самым старым стрелковым оружием, которое в настоящее время используется военными. Некоторые из используемых деталей могут быть датированы 1890-ми годами.

Еще одна эксклюзивная особенность 7,62 TKIV 85 - патронник 7,62 × 53 ммR . Никакое другое военное огнестрельное оружие, используемое в настоящее время, не предназначено для этого уникального финского патрона. Пулеметы ПКМ и другое российское огнестрельное оружие, состоящее на вооружении Финляндии, рассчитано на патрон 7,62 × 54 ммR . Стандартный порядок действий предусматривает использование патронов 7,62 × 54 ммR в винтовках 7,62 TKIV 85 только в экстренных ситуациях, когда боеприпасы 7,62 × 53 мм R недоступны. Причиной этого является разница в диаметре пули 7,85 мм (0,309 дюйма) у 7,62 × 53 ммR по сравнению с 7,92 мм (0,312 дюйма) у 7,62 × 54 ммR. Некоторые патроны 7,62 × 53 мм R также были снаряжены пулей промежуточного диаметра 7,88 мм (0,310 дюйма).

25 мая 2020 года SAKO и Силы обороны Финляндии подписали письмо о намерениях относительно исследований и разработки семейства винтовок для замены винтовок Tkiv 85 и Драгунова .

Ссылки 
 Сайт Сил самообороны Финляндии
 Финский сайт, содержащий изображения винтовок 7.62 TKIV 85
 Финский сайт, содержащий изображения винтовок 7.62 TKIV 85

Винтовки со скользящим затвором
Снайперские винтовки Финляндии
Оружие калибра 7,62 мм
Появились в 1980-е годы в Финляндии
1984 год в Финляндии